Indonesië
 Singojuruh (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Banyuwangi in de provincie Oost-Java
 Singojuruh (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyuwangi in de provincie Oost-Java